Stati Uniti d'America
 Walnut Hill – villaggio della Contea di Marion, Illinois
 Walnut Hill – census-designated place della Contea di Sullivan, Tennessee